

Инструмент 
 Ша́бер — инструмент для скобления, служащий для снятия тонкого слоя, например, с поверхностей металлических изделий, обработки кромок, нанесения рисунков и надписей в гравировальном и литографском деле.

Фамилия 
 Шабер, Жозеф Бернар, де (1724—1805) — французский моряк, географ и астроном.
 Шабер, Лейси (род. 1982) — американская актриса.
 Шабер, Теодор (1758—1845) — французский дивизионный генерал.
 Шабер, Филибер (1737—1814) — французский ветеринар и писатель.

См. также 
 «Полковник Шабер» — роман Оноре де Бальзака, и нескольких его экранизаций, в частности:
 «Полковник Шабер» — советский телефильм 1978 года.
 «Полковник Шабер» — французский фильм 1994 года.
 Шабор

Примечания